Плопень () — місто в Румунії, у повіті Прахова.
 Плопень () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Богдана.
 Плопень () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Кірноджень.
 Плопень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Думбревешть.
 Плопень () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративно підпорядковується місту Салча.